Kalinowa peut faire référence à plusieurs villages de Pologne :
 Kalinowa, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Kalinowa, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kalinowa, un village du powiat de Kutno de la voïvodie de Łódź ;
 Kalinowa, un village du powiat de Sieradz de la voïvodie de Łódź ;
 Kalinowa, un village du powiat de Zduńska Wola de la voïvodie de Łódź.